Mieszko kan hänvisas till:
 Mieszko Talarczyk, som var sångare i bland andra Nasum och Krigshot fram till sin död 26 december 2004.
 Mieszko I, som var furste av Polen från 960 till 992.
 Mieszko II Lambert av Polen, som var furste av Polen från 1025 till 1031 och från 1032 till 1034.